Валчелеле има више значења:

 Валчелеле (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Валчелеле (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Валчелеле (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Валчелеле (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Валчелеле (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Валчелеле (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Валчелеле (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Валчелеле (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Валчелеле (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Валчелеле (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији
 Општина Валчелеле (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији